Mame bezeichnet:
 Mame (Musical), ein Broadway-Musical von Jerry Herman aus dem Jahr 1966
 Mame (Film), einen US-amerikanischen Spielfilm von Gene Saks aus dem Jahr 1974
 Mame, einen Miniatur-Bonsai
 Mame Island, Insel vor der Prinz-Harald-Küste des Königin-Maud-Lands, Antarktika

Mame oder Mamé ist der Name folgender Personen:
 Alfred Mame (1811–1893), französischer Drucker und Verleger
 Andrea Mamé (1972–2013), italienischer Unternehmer und Automobilrennfahrer
 Ernest Mame (1805–1883), französischer Drucker und Politiker

Die Abkürzung MAME steht für
 Multiple Arcade Machine Emulator, siehe MAME

Abkürzung